Semi-détaché peut faire référence à :

 Semi-détaché, série télévisée humoristique québécoise (1987-1989) ;
 Une maison semi-détachée ;
 Une étoile binaire semi-détachée.

Article connexe
Détaché (homonymie)